Blackberry Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Blackberry Lake (Illinois)
 Blackberry Lake (Newaygo County, Michigan)
 Blackberry Lake (Wexford County, Michigan)
 Blackberry Lake (Becker County, Minnesota)
 Blackberry Lake (Itasca County, Minnesota)